Frederik Lodewijk Janssen (1850-1925) (sr.), Nederlands architect
Frederik Lodewijk Janssen (1885-1959) (jr.), zoon van bovenstaande en eveneens architect